Strana se používá ve více významech:

 jedna z ploch nějakého předmětu (přední strana, zadní strana, boční strana, rub nebo líc textilní látky nebo mince atd.)
 přivrácená strana Měsíce, odvrácená strana Měsíce
 část plochy nebo prostoru rozděleného liniovým objektem, zejména v blízkosti tohoto objektu (např. levá strana řeky = levý břeh řeky atd.)
 část objektu (např. levá strana silnice, pravá strana hřiště, levá strana plic) 
 strana (plocha listu) – stránka, plocha listu písemného či tištěného materiálu
 strana (geometrie) – jedna z úseček mnohoúhelníku
 směr (např. do všech stran) 
 světová strana
 skupina osob stejného nebo podobného názoru, názorová strana
 strana (právo) – strana sporu (odlišná od účastníka řízení)
 smluvní strana
 politická strana 
 samostatný pojem Strana se někdy v totalitních systémech používá pro vládnoucí politickou stranu, např. Komunistická strana Československa – vládnoucí strana v letech 1948-1989 v Československu

Označení čtvrtě či menší části obce: 
 Malá Strana (rozcestník)
 Velká Strana

Související články 
 stránka
 stráňka
 normostrana

Externí odkazy